Chione pulicaria är en musselart som först beskrevs av William John Broderip 1835.  Chione pulicaria ingår i släktet Chione och familjen venusmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Venusmusslor
pulicaria